Мортемер () может означать:

 Топонимы

 Мортемер — французская коммуна в департаменте Приморская Сена (Нормандия).
  — французская коммуна в департаменте Уаза (Пикардия).
 Аббатство Мортемер — бывший католический монастырь во французском департаменте Эр (Нормандия).

 Персоналии
 Роджер де Мортемер (умер около 1080) — нормандский аристократ, родоначальник англо-нормандского рода Мортимеров.

 Сражения
 Битва при Мортемере — сражение 1054 года около замка Мортимер между французской и нормандской армией.

См. также